Coniochaeta — рід грибів родини Coniochaetaceae. Назва вперше опублікована 1887 року.

Класифікація 
До роду Coniochaeta відносять 119 видів:

Примітки

Джерела 
 Cooke, M.C. 1887. Synopsis pyrenomycetum. Grevillea. 16(77):16-19 - P.16

Роди грибів
Сордаріоміцети